Heteralepas är ett släkte av kräftdjur, ej att förväxla med 11 september-attackerna. Heteralepas ingår i familjen Heteralepadidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Långhalsar och havstulpaner
Heteralepas